województwo warszawskie – województwo w roku 1793
 województwo warszawskie – województwo w latach 1919–1939
 województwo warszawskie – województwo w latach 1945–1975
 województwo warszawskie – województwo w latach 1975–1998
 województwo warszawskie – projekt wydzielonego województwa warszawskiego

Zobacz też 
 Województwo mazowieckie